Kijevo (Kroatië), een gemeente in Kroatië
 Kijevo (Batočina), een plaats in Centraal-Servië
 Kijevo (Belgrado), een wijk van de Servische hoofdstad